Захарий или Захариас Галатищки () е зограф от Халкидики, представител на Галатищката художествена школа. Захарий е талантлив зограф и живописта му се отличава с плътни тонове и правдиви характерни образи на портретите.

Биография 
Данни за живота на Захарий има в Кодика №127 на Великата Лавра. Роден е в халкидическата паланка Галатища във втората половина на XVIII век. Брат е на известните зографи Вениамин и Макарий II. Заедно с братята си се обучава при чичо си Макарий. В 1809 година става монах, в същата година е ръкоположен за йеродякон, а в 1813 година става йеромонах. По време на гръцкото въстание на Халкидика, през юни 1822 година Захарий и брат му Таласий се местят на Скиатос при Вениамин и Макарий, но Захарий умира на 4 юли 1822 година. Погребан е в „Света Троица“.

Творчество 

Захарий рисува икони за Рилския манастир. На Захарий са иконите „Света Богородица“ (1791), „Христос Вседържител“ (1791) и „Свети Йоа Предтеча“ (1791), и трите подписани на български език, в параклиса „Свети Йоан“ на католикона на манастира; „Свети Йоан Предтеча“ (1791), подписана „δηά χειρός Ζαχαρίου μοναχού“, и „Свети Иван Рилски“ (1791), подписана на български, в параклиса „Свети Николай“ на католикона; „Света Богородица“ (1791) на северния проскинитарий и „Христос Вседържител“ на южния проскинитарий на католикона и двете подписани „δηά χειρός Ζαχαρίου μοναχού“. От Захарий има и икони в „Успение Богородично“ на метоха Пчелино, всички донесени от Света гора, които са пренесени в Иконната галерия на Рилския манастир. На Захарий също са и иконите „Света Богородица“ (1793), днес в Националния археологически институт с музей в София и „Свети Иван Рилски“ от църквата „Св. св. Константин и Елена“, днес в Музея „Възраждане и Учредително събрание“ в Търново.

С братята си Захарий рисува и стенописи в някои светогорски храмове. В 1803 година Вениамин и Захарий правят стенописи в преддверието на католикона на Хилендарския манастир. В 1806 или 1816 година с Вениамин изписват и кириакона на скита „Свети Димитър“ на Ватопедския манастир, като оставят подпис „διά χειρός Βενιαμήν μοναχού και Ζαχαρίου ιερομονάχου ανεψιών του Μακαρίου ζωγράφου γαλατζιάνου“. В 1812 година двамата изписват параклиса „Свети Архангели“ на Иверския манастир, като оставят подпис „του Μακαρίου φημί εκ Γαλατίστης Βενιαμίν τε και Ζαχαρίου“. В 1815 година изписват параклиса „Свети Йоан Предтеча“ на Иверския манастир, където изписват и ктиторските портрети на Хаджи Гено от Котел със синовете му Райно, Зеко и Добре и на Хаджи Сава и Хаджи Илиоглу от Шумен. Подписът им там гласи „αριστοτέχνω χειρί δε των αυταδέλφων Βενιαμίν μοναχού και Ζαχαρίου ιερομονάχου των εκ Γαλατίστης“. В същата 1815 година изписват параклиса „Свети Тома“ на Ватопед, като подписът им гласи „διά χειρός Βενιαμήν μοναχού και Ζαχαρίου ιερομονάχου ανεψιών του Μακαρίου ζωγράφου γαλατζιάνου“. В 1818 година изписват наоса на католикона на манастира Есфигмен с подпис „χερσί δε τριών αυταδέλφων Ζωγράφων, του Βενιαμίν τε και θύτου Ζαχαρίου, ων η πατρίς εκ κόμης Γαλατίστης“, в 1819 година изписват нартекса на католикона на Ватопед с подпис „διά χειρός Βενιαμίν μοναχού και των αυταδέλφων αυτού εκ χώρας Γαλατίστης“, и в същата 1819 година Вениамин и братята му Макарий и Захарий завършват изписването на килията „Рождество Богородично“ в Карея, наричана също Галатищка килия или Макариева килия. В наоса на храма изписват образите на своите светци покровители – Вениамин, Захарий и Макарий, а подписът им гласи „ο ιερός ναός ούτος εις τιμήν του Γενεσίου της Υπεραγίας Θεοτόκου μετά και απάσης της οικίας ανη- γέρθησαν εκ βάθρων παρά Βενιαμήν μοναχού ζωγρά- φου και των αυταδέλφων αυτού ιερομονάχων, Ζαχα- ρίου και Μακαρίου, ανεψιών του Μακαρίου ζωγράφου του εκ Γαλατίστης“.

Приписвани на Захарий и братята му са още стенописите в параклиса „Свети Андрей“ (1798), нартекса на параклиса „Свети Николай“ (1802). В музея Бенаки в Атина се пазят скици на негови икони.

Родословие

Бележки 

Родени в Галатища
Гръцки иконописци
Представители на Галатищката художествена школа
Монаси в Каракал
Македонски гърци